Con riferimento alla concezione delle Middot (in ebraico: מידות ed in italiano anche "misure") nella religione ebraica si intendono:

 le Middot esegetiche sono le modalità di interpretazione dei testi canonici ebraici della Torah scritta e della Torah Orale;
 le Middot etiche riguardano la condotta morale ed etica che l'Ebreo è tenuto a seguire nelle vie della Torah e nella fede in Dio; se ne fa riferimento anche a proposito dell'esegesi ebraica sulle Sefirot.

Esegesi ebraica
Bibbia ebraica
Talmud
Teologia ebraica